SJC puede referirse a:
 South-East Asia Japan Cable System, un sistema de cableado submarino que comunica el sureste asiático y Japón;
 Aeropuerto Internacional de San José (Estados Unidos), cuyo código IATA es SJC;
 Corte Suprema Judicial (en inglés Supreme Judicial Court), nombre de varios tribunales de justicia:
 Corte Suprema Judicial de Maine;
 Corte Suprema Judicial de Massachusetts;
 Corte Suprema Judicial de Rhode Island.